Jan Vičar ist der Name folgender Personen:

* Jan Vičar (Komponist) (* 1949), tschechischer Komponist, Musikwissenschaftler und -pädagoge
 Jan Vičar (Grafiker) (* 1967), tschechischer Grafiker